Sleman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sleman (ort i Indonesien), Yogyakarta, 
 Desa Sleman, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar